Ла Галаксија има више значења:

 Ла Галаксија (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Галаксија (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику